El nombre de Ermita de Santa Bárbara es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Santa Bárbara.

Advocación 
 Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana - Festividad: 4 de diciembre.

Ermitas 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Ademuz, Valencia;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de la Villa de Altura, Castellón;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Calanda, Teruel;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Cocentaina, Alicante;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Ezcaray, La Rioja;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de La Fresneda, Teruel;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Liria, Valencia;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Maella, Zaragoza;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Mayorga, León;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Mieres, Asturias;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Monóvar, Alicante;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Monreal, Navarra;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Novelda, Alicante;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Onda, Alicante;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Soria, Soria;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Urretxu, Guipúzcoa;
 Ermita de Santa Bárbara, ermita en la localidad de Vinalesa, Valencia;
 Ermita de Santa Bárbara (Anglés), ermita en la localidad de Anglés, Gerona;